Дворица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дворица — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Дворица — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Дворица — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Дворица — деревня в Ушачском районе Витебской области.